Søndervang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søndervang (Glostrup Sogn) – en bebyggelse i Glostrup Sogn, Glostrup Kommune
 Søndervang (Harridslev Sogn) – en bebyggelse i Harridslev Sogn, Randers Kommune
 Søndervang (Odden Sogn) – en bebyggelse i Odden Sogn, Odsherred Kommune
 Søndervang (Rørvig Sogn) – en bebyggelse i Rørvig Sogn, Odsherred Kommune
 Søndervang (Storvorde Sogn) – en bebyggelse i Storvorde Sogn, Aalborg Kommune
 Søndervang (herregård) – en herregård i Stadil Sogn. Ringkøbing-Skjern Kommune

Se også
 Nørrevang
 Østervang
 Vestervang